Das World Pool Series 2017 – Grand Finale (auch Predator World Series Championship 2017) war ein 8-Ball-Poolbillardturnier, das vom 31. Oktober bis 3. November 2017 im Steinway Billiards im New Yorker Stadtteil Astoria in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde. Es war das vierte Turnier der World Pool Series (WPS) und bildete den Abschluss der ersten Spielzeit dieser Turnierserie.

Sieger wurde Eklent Kaçi, der bereits das zweite WPS-Turnier gewonnen hatte. Das Finale gegen den Finnen Petri Makkonen entschied der 18-jährige Albaner mit 13:11 für sich. Den dritten Platz belegten der Taiwaner Wu Kun-lin und der Philippiner Dennis Orcollo. Die Sieger der beiden weiteren vorangegangenen WPS-Turniere schieden vorzeitig aus: Ruslan Tschinachow verlor im Achtelfinale gegen Jayson Shaw und Skyler Woodward schied bereits in der Vorrunde aus.

Das parallel stattfindende Challengeturnier, die Highrock Challenge gewann der Philippiner Lee Van Corteza durch einen 11:3-Finalsieg gegen den Taiwaner Lo Li-wen.

Modus 
Die 68 Teilnehmer traten bis zum Achtelfinale im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an und anschließend im K.-o.-System. Das Ausspielziel betrug in der Doppel-K.-o.-Phase neun Spiele, in der K.-o.-Phase elf Spiele und im Finale dreizehn Spiele. Dabei musste jeweils mit einem Vorsprung von mindestens zwei Punkten gewonnen werden. Bei einem Stand von 8:8 (Vorrunde) beziehungsweise 10:10 (Finalrunde) wurde ein Shootout gespielt, bei dem beide Spieler fünf Bälle aus vorgegebener Position spielten und pro versenkten Ball einen Punkt erhielten.

Preisgeld

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

1. Verliererrunde (65.–68. Platz)
  Phaa Hmaunpao
  Adam Mscisz
  Daryl Peach
  Tommy Tokoph

2. Verliererrunde (49.–64. Platz)
  Espen Andersen
  Radosław Babica
  Dylan Spohr
  Edwin Garcia
  Hsieh Chia-chen
  Jason Klatt
  Duc Lam
  Lee Kang
  Ron Mason
  Manny Pérez
  Devin Poteet
  Tony Robles
  Jorge Rodríguez
  Ralf Souquet
  Marc Vidal
  Skyler Woodward

3. Verliererrunde (33.–48. Platz)
  James Aranas
  Danny Basavich
  Ben Crawley
  Roberto Gomez
  Mika Immonen
  Warren Kiamco
  Sean Morgan
  John Morra
  Naoyuki Ōi
  Jimmy Rivera
  Alan Rolon
  Brandon Shuff
  Jani Siekkinen
  Tomoo Takano
  Shaker Wahdan
  Michael Yednak

4. Verliererrunde (25.–32. Platz)
  Ronato Alcano
  Carlo Biado
  Kevin Cheng
  Denis Grabe
  Thorsten Hohmann
  Hsu Kai-lun
  Imran Majid
  Billy Thorpe

5. Verliererrunde (17.–24. Platz)
  Darren Appleton
  Justin Bergman
  Johann Chua
  Lee Van Corteza
  Ko Ping-chung
  Lo Li-wen
  Hunter Lombardo
  Zion Zvi

Finalrunde

Weblinks 
 World Pool Series 2017 – Grand Finale auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

World Pool Series
Poolbillardveranstaltung 2017
Steinway Billiards